Serans kan syfta på:
 Serans, Oise
 Serans, Orne